Treliving ist der Name folgender Personen:
 Brad Treliving (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Jim Treliving (* 1941), kanadischer Geschäftsmann